Marginocefale (Marginocephalia) – grupa dinozaurów z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych (z podrzędu Cerapoda, z grupy Heterodontosauriformes).

Wszystkie były roślinożerne. Pierwotne były dwunożne, później pojawiły się formy o bardzo dużych rozmiarach i poruszające się na czterech nogach. Charakteryzują się kościstym kołnierzem kostnym nad kością potyliczną czaszki i zachodzącym na plecy. Czaszki niektórych osiągały jedne z największych rozmiarów wśród kręgowców. Tak obudowane głowy niejednokrotnie wyposażone w rogi mogły służyć zarówno do odstraszania lub obrony przed drapieżnikami albo też do walk godowych o samice. Są znane od późnej jury do końca kredy.
Dzielą się na pachycefalozaury (Pachycephalosauria) i ceratopsy (Ceratopsia).

Uproszczony kladogram grupy:

Cerapody